Kůrka může být:
 
 zdrobněle kůra
 okraj chleba
 kurka – ve slezském nářečí liška obecná, houba z čeledi liškovitých

příjmení osob
 František Xaver Kurka (1801–1870) – český katolický kněz a pedagog
 Jan Kůrka (1943) – český sportovní střelec, olympijský vítěz
 Julie Kůrková (okolo 1855–okolo 1880) – česká studentka filosofické fakulty
 Karel Kurka (1922–2007) – český a čs. diplomat a politik, v letech 1969–70 stát. tajemník na min. zahr. věcí ČSSR
 Karolína Kurková (1984) – česká supermodelka a příležitostná herečka
 Kateřina Emmons (Kůrková; 1983) – česká sportovní střelkyně, olympijská vítězka, dcera Petra
 Petr Kůrka (matematik) – český matematik
 Petr Kůrka (1960) – český sportovní střelec a trenér, otec Kateřiny
 Tomáš Kůrka (1981) – český hokejista
 Václav Kůrka (1902–1973) – český spisovatel, soudce, redaktor a archivář
 Věra Kůrková (1948) – česká matematička
 Vladimír Kůrka (1948) – soudce Ústavního soudu
 Zdeněk Kůrka (1974) – mistr České republiky v závodech psích spřežení

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení